Майори — простонародна назва квітів роду Цинія (Zinnia)

Майори — присілок, Кезький район, Удмуртія

Майори — село, Біляївська міська громада, Одеська область

Див. також 
 Майорі (значення)